Statuette einer Frau steht für folgende 1886 gefundenen Frauenskulpturen:

 Statuette einer Frau (NAMA 3443)
 Statuette einer Frau (NAMA 4)